Иверский монастырь — название православных монастырей:

 Иверский монастырь — мужской монастырь на горе Афон в Греции.
 Иверский монастырь — женский монастырь в Самаре.
 Иверский монастырь — женский монастырь в Енисейске Красноярского края.
 Иверский монастырь — женский монастырь в Ростове-на-Дону.
 Валдайский Иверский монастырь — мужской монастырь у города Валдая Новгородской области.
 Выксунский Иверский монастырь — женский монастырь в городе Выксе Нижегородской области.
 Донецкий Иверский монастырь — женский монастырь в Донецке.
 Одесский Иверский монастырь — мужской монастырь в Одессе.